Tenisový turnaj WTA Internazionali BNL d'Italia 2012 se konal ve dnech 14. – 21. května v italském hlavním městě Římě, a to v areálu Foro Italico na otevřených antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie Premier 5. Odměny činily 2 000 000 USD.

Singlový titul obhájila Ruska a druhá hráčka světa Maria Šarapovová. Čtyřhru vyhrál třetí nasazený italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Viktoria Azarenková (3. kolo, odstoupila pro zranění ramene)
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo, skreč)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Li Na (finále)
  Serena Williamsová (semifinále, odstoupila)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Alberta Briantiová
  Karin Knappová
  Venus Williamsová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Anna Čakvetadzeová
  Olga Govorcovová
  Andrea Hlaváčková
  Mirjana Lučićová
  Anastasia Rodionovová
  Sílvia Solerová Espinosová
  Sloane Stephensová
  Aleksandra Wozniaková

 Odhlášení 
  Mona Barthelová
  Daniela Hantuchová (zranění nohy)
  Kaia Kanepiová (zranění nohy) 
  Andrea Petkovicová (zranění hlezna)
  Věra Zvonarevová
  Andrea Hlaváčková (zranění pravého stehna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Poznámka: Finále bylo za stavu 1–1 na sety a 6:6 na gamy pozdrženo pro déšť.

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed03=
|RD1-team03= P Cetkovská
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= O Govorcova
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= A Čakvetadze
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=4
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= S Stephens
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= F Pennetta
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=77
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=16
|RD1-team08= M Kirilenko
|RD1-score08-1=1
|RD1-score08-2=62
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=9
|RD1-team09= S Williams
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= G Voskobojeva
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= N Petrova
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= A Hlaváčková
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ť Čeng
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= A Radwańská
|RD2-score01-1=4
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=1
|RD2-seed02=
|RD2-team02= P Cetkovská
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= S Stephens
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= F Pennetta
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=9
|RD2-team05= S Williams
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= N Petrova
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=3

|RD2-seed07=
|RD2-team07=|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= C Wozniacki
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=0r
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= P Cetkovská
|RD3-score01-1=0
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= F Pennetta
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=9
|RD3-team03= S Williams
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=1
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= F Pennetta
|RD4-score01-1=0r
|RD4-score01-2=
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=9
|RD4-team02=''' S Williams
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=
|RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Anastasia Rodionovová ´(odstoupily)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Vania Kingová (2. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2012